Черниково — название населённых пунктов и административной единицы:

Польша 
 Черниково — сельская гмина.
 Черниково — деревня, центр гмины Черниково.

Россия 
 Черниково — село в Старооскольском городском округе Белгородской области.
 Черниково — деревня в Колпнянском районе Орловской области.
 Черниково — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Черниково — деревня в Кардымовском районе Смоленской области.
 Черниково — урочище на месте деревни, на реке Валеватке, в Днепровском сельском поселении Новодугинского района Смоленской области
 Черниково — урочище на месте деревни, на реке Гжать, в Никольском сельском поселении Сычёвского района Смоленской области
 Черниково — деревня в Пестречинском районе Татарстана.
 Черниково — деревня в Зубцовском районе Тверской области.
 Черниково — деревня в Максатихинском районе Тверской области.
 Черниково — прежнее название деревни Черниковки

См. также 
 Черников
 Черникова
 Черниковка (значения)